Varela kan syfta på följande:

Personer 
 José Pedro Varela (1845–1879), uruguayansk politiker, författare och journalist
 Juan Cruz Varela (1794–1839), argentinsk politiker, författare och journalist

Geografi

Argentina 

 Departamento de Valcheta, kommun, Río Negro, 
 Los Varela, ort, Catamarca,

Indonesien 

 Pulau Berhala (ö i Indonesien, lat 3,77, long 99,52),

Mexiko 

 Varela (periodisk reservoar i Mexiko, lat 29,05, long -109,92), Sonora, 
 Varela (periodisk reservoar i Mexiko, lat 29,79, long -110,90), Sonora,